Johan Huydecoper van Maarsseveen (1599-1661), burgemeester van Amsterdam, en kunstliefhebber
Joan Huydecoper van Maarsseveen (1625-1704), burgemeester van Amsterdam en bewindhebber van de VOC
Joan Huydecoper van Maarsseveen (1769-1836), lid notabelenvergadering, buitengewoon lid Staten-Generaal 
Joan Huydecoper van Maarsseveen (1821-1890), Nederlands burgemeester en Eerste Kamerlid
Joan Huydecoper van Maarsseveen (1887-1969), Nederlands burgemeester